Гамалиевка () — село, Гамалиевский сельский совет, Шосткинский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5925381001. Население по переписи 2001 года составляло 534 человека.

Является административным центром Гамалиевского сельского совета, в который, кроме того, входит село Гуково.

Географическое положение 
Село Гамалиевка находится на берегу реки Шостка (в основном на левом), выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Маково, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположен город Шостка. Около села несколько массивов садовых участков. Через село проходит автомобильная дорога  (). На расстоянии в 2 км расположена железнодорожная станция Маково.

История 
 Село Гамалиевка известно с XVIII века.
 В селе была Рождество-Богородицкая церковь Гамалеевского женского монастыря. Священнослужители Рождество-Богородицкой церкви:
 1888—1903 — священник Иван Терещенко
 1898—1903 — священник Николай Усердов

Экономика 
 Шосткинская исправительная колония (№66).
 ООО «Шостка-райкомунхоз».

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Гамалеевский Харлампиев монастырь (основан в 1702 году).

Примечания